Puigcerver es un apellido de origen español.

Personas apellidadas Puigcerver

Javier Benjumea Puigcerver, empresario español fundador del grupo Abengoa;
Joaquín López Puigcerver, abogado y político español;
Héctor García Puigcerver, autor de libros sobre cultura japonesa, ingeniero y bloguero español.

Geografía 
Puigcerver, entidad de población del municipio de Senterada (Lérida, España).